Голубой флаг — многозначное понятие.
 Голубой флаг — международная награда, вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества.
 Голубой флаг или ирис щетинистый — растение рода Ирис семейства Ирисовые.
 Голубой или синий флаг — в автогонках — флаг, обычно предупреждающий о приближении более быстрой машины.